Piąte zawody z cyklu Letniego Grand Prix w skokach narciarskich w sezonie 2016 odbyły się japońskiej Hakubie. Pierwszy z konkursów indywidualnych został rozegrany 27 sierpnia, natomiast drugi dzień później. Kwalifikacje do pierwszego z nich zostały przeprowadzone 26 grudnia, a do drugiego nie odbyły się z powodu niewystarczającej liczby zawodników.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Letniego Grand Prix w Hakubie był Kiyoshi Nakamura oraz, z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędzią technicznym był Pekka Hyvaerinen, a jego asystentem – Christian Kathol.

Wyniki 
Kwalifikacje (26.08.2016)

Konkurs Indywidualny (27.08.2016)

Konkurs Indywidualny (28.08.2016)

Bibliografia

Uwagi

Przypisy 

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2016
Letnie Grand Prix w skokach narciarskich w Hakubie
2016 w Japonii